Rui Simões ist der Name folgender Personen:

* Rui Simões (Regisseur) (* 1944), portugiesischer Filmregisseur und Produzent
 Rui Simões (Schauspieler) (* 1988), portugiesischer Schauspieler
 Rui Simões (Fußballspieler), portugiesischer Fußballspieler
 Rui Eduardo Lopes Simões (* 1962), portugiesischer Unternehmer